

Ольшев — село в гміні Ґощин Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Ольшев — село в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства